Tecoma  – Genere di piante della famiglia delle Bignoniacee.
Tecoma  – Tumore dell'ovaio.